Lijst van stedenbanden (België)
 Lijst van stedenbanden (Nederland)